Miejscowość w Danii:
 Hörup

Gmina w Niemczech:
 Hörup – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Zobacz też:
 Hørup
 Hürup